Moorklingenbach ist ein Gewässername:

 Moorklingenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Weiler, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Moorklingenbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach (Saalbach) durch Hohenklingen, Stadt Knittlingen, Enzkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mohrklingenbach